Order of Merit steht für:

 eine Rangliste im professionellen Golfsport, siehe PGA European Tour#European Tour Order of Merit
 eine Rangliste im professionellen Dartsport, siehe PDC Pro Tour Order of Merit#European Tour Order of Merit